Светлый — исчезнувший посёлок в Погарском районе Брянской области. Входил в состав Гринёвского сельского поселения. Упразднён в 2009 г.

История 
В 1961 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Топилово переименован в Светлый.

Население 
По данным переписи 2002 г в посёлке отсутствовало постоянное население.

Примечания 

Бывшие населённые пункты Погарского района